Niemcy:
 Holthausen – dzielnica Dortmundu
 Holthausen – dzielnica Düsseldorfu
 Holthausen – dzielnica Meppen

Osoby:
 Ferdinand Holthausen – niemiecki anglista

Zobacz też:
 Menden-Holthausen